Paard van Sinterklaas (paard) - bekend als Ozosnel in Nederland en Slecht Weer Vandaag in Vlaanderen
 Het paard van Sinterklaas - Nederlandse jeugdfilm uit 2006
 Waar is het paard van Sinterklaas? - Nederlandse jeugdfilm uit 2007